Бруно Арки (, родился 14 апреля 1962 года в Икселе) — итальянский дипломат и депутат Палаты депутатов Италии, заместитель министра иностранных дел Италии Эммы Бонино в правительстве Летта.

Биография 
Окончил в марте 1985 года университет, получив диплом политолога. В 1989 году после сдачи конкурсного экзамена поступил на дипломатическую службу. С 1993 года — первый секретарь министерства иностранных дел, с 1999 года — советник министра иностранных дел, с 2004 года — советник посольства. 2 января 2009 года был назначен полномочным министром, с 2011 года назначен внештатным дипломатическим советником президента Сената Италии. Работал там до 31 января 2013 года.

С 15 марта 2013 года депутат Палаты депутатов Италии, заместитель министра иностранных дел с 3 мая по 3 декабря 2013 года. Избран в Палату депутатов Италии на парламентских выборах 15 марта от округа Пьемонт 2 по списку партии «Народ свободы». 2 мая утверждена его кандидатура на пост заместителя министра иностранных дел Италии (Эмма Бонино) в правительстве Летты. С 16 ноября 2013 года член партии «Вперёд, Италия». 3 декабря он покинул пост заместителя министра иностранных дел.

Скандалы 
24 июня 2013 года в прокуратуру поступил отчёт о Бруно Арки, который давал показания по «Делу Руби» о несовершеннолетних проститутках на вилле Сильвио Берлускони и выступал в защиту итальянского премьер-министра. В отчёте предлагалось оценить возможность возбуждения в отношении Арки уголовного дела за дачу ложных показаний. 24 июля 2015 года прокуратура Милана потребовала возбудить в отношении 13 человек (в том числе Арки) уголовное дело за дачу ложных показаний в защиту Сильвио Берлускони. Расследование началось 6 ноября того же года.

Награды 
 Орден Дружбы (9 февраля 2011 года) — за вклад в развитие российско-итальянских отношений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Палаты депутатов Италии 
 Scheda sullo stato di servizio tratta dall'Annuario Diplomatico (PDF)  

Члены Палаты депутатов Италии
Члены партии «Народ свободы»
Члены партии «Вперёд, Италия»